Amministrazione è un termine generico che designa un'attività di gestione di beni patrimoniali o di governo di un'istituzione. Si parla di amministrazione in molteplici sensi, spesso sottintendendo nel contesto un aggettivo che precisa il significato del termine. 

 Amministrazione aziendale – attività d'azienda
 Amministrazione pubblica – complesso di enti che svolgono funzioni amministrative dello Stato
 Amministrazione finanziaria –  l'insieme delle strutture amministrative che si occupano della gestione delle entrate di uno Stato
 Amministrazione (fiduciaria o militare o senza attributi) come sistema di governo di territori da parte di una potenza straniera o come circoscrizione territoriale (es. amministrazione apostolica)

Note

Pagine correlate 
 Amministrazione fiduciaria